

Toponyme 

 , un village de la municipalité d'Alsunga en Lettonie.

Prénom

Patronyme 

  (né en 1911), footballeur international hongrois ;
 María Vallet-Regí (né en 1946), chimiste inorganique espagnol.

Voir aussi 
 Regirock, Regice, Registeel et Regigigas sont des Pokémons constitués d'éléments de la terre. Regieleki et Regidrago peuvent aussi faire partie de ce groupe.